El Coyul kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Coyul, Mesones Hidalgo, 
 El Coyul, San Pedro Huamelula, 
 El Coyul, Metlatónoc, 
 El Coyul, Ayutla de los Libres, 

Robotskapade Mexikoförgreningar